Напье ():
 Напье, Алан (1903—1988) — британский актёр.
 Напье, Уилфрид Фокс (род. 1941) — южноафриканский кардинал.
 Напье — небольшой посёлок, расположенный в Западно-Капской провинции (ЮАР).

Вымышленный:
 Джокер (Джек Напье) — главный антагонист фильма «Бэтмен» (1989).

См. также